Pomnik Jana Pawła II w Denver – pomnik Jana Pawła II przed katedrą pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia w Denver, Kolorado w Stanach Zjednoczonych.

Historia 
Pomnik, wykonany z brązu, przedstawia Jana Pawła II w stroju pontyfikalnym stojącego na granitowej skale w lewej dłoni papież trzyma pastorał, a prawą rękę ma wyciągniętą w geście błogosławieństwa.

Projektantem pomnika jest absolwent krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, rzeźbiarz Jacek Osadczuk. Odlew monumentu wykonał Piotr Piszczkiewicz, absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Granitowy cokół pochodzi z kamieniołomu Colorado Red Rose w stanie Kolorado.

Pomnik poświęcony został 17 maja 2009 przez arcybiskupa Diecezji Denver rev.  Charles J. Chaput.

Pomnik upamiętnia pobyt Jana Pawła II w Denver. W katedrze pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia w Denver papież modlił się z duchowieństwem i młodzieżą z całego świata w czasie  VIII Światowego Dnia Młodzieży.

Zobacz też 
 Pomniki papieża Jana Pawła II

Przypisy 

Obiekty budowlane w Denver
Pomniki Jana Pawła II
Pomniki w Stanach Zjednoczonych

Pomniki odsłonięte w 2009